World Opponent Network — Онлайн сервис компании Sierra Games, использовавшийся ранее в некоторых сетевых играх (например, Half-Life).
 Wrestling Observer Newsletter